Isuzu Elf () — японский средний грузовой коммерческий автомобиль производства Isuzu. Грузовик строится с 1959 года и за пределами Японии известен как N-серия. Изначально производился для рынка Японии, азиатских стран и Австралии. В последней, в том числе из местных комплектующих, он собирается ещё с 1970-х годов. С начала 1980-х годов грузовик получил распространение в Соединенных Штатах (под маркой Chevrolet и GMC, как W-серия), а также в качестве N-серии Isuzu. В Северной Америке доступны только версии с широкой кабиной.

Для рынков южноамериканских стран (в том числе Чили и Перу), грузовик собирается на заводе GM-Colmotores в колумбийском городе Богота, с 1991 года, с ежегодными объемами от 20 до 60 тысяч единиц. Местная сборка увеличивается из-за растущего спроса в Колумбии и соседних странах. Эти автомобили имеют шильдик «Tecnología Isuzu».

В Индонезии Elf используется не только как грузовик, местные производители перестраивают его в микроавтобусы. Более легкие четырехколесные модели обычно используются в качестве междугородных «маршрутных такси», школьных автобусов, или в качестве служебных автобусов.

Первое поколение 

2-тонный грузовик Elf (TL221) начал производиться с августа 1959 года. Автомобиль оснащался бензиновым двигателем GL150 объёмом 1,5 л (1491 куб.см) и мощностью 60 л. с. (44 кВт). По дизайну, он отличался круглыми фарами и распашными дверьми. Колесная база, в зависимости от версии, варьировалась от 2180 до 2460 мм. Шасси автомобиля TL251.

В марте 1960 года на грузовиках стал применяться более экономичный дизельный двигатель TL121/151 объёмом 2 литра и мощностью 52 л. с. (38 кВт). Таким образом, он стал первым небольшим грузовиком в истории автомобилестроения Японии, на который был установлен дизельный двигатель. Вскоре, конкуренты Isuzu так же стали выпускать дизельные модели своих грузовиков. В 1962 году у двигателей была повышена мощность до 72 и 55 л. с. (53 и 40 кВт) соответственно. Коды шасси были изменены на TL321/351 для дизельной версии, на моделях с установленным новым двигателем DL201. Чуть позже, коды шасси были изменены на TLG10/11 для бензиновых моделей и на TLD10/11 для дизельных. В 1964 году модель с длинной колесной базой становится стандартной версией. В 1964 году мощность дизельного C220 объёмом 2,2 литра увеличена до 62 л. с. (46 кВт). В 1965 году изменен перед кабины, спереди появилось 4 фары.

Isuzu был предложен достаточно широкий спектр кузовов для первого поколения Elf. Производились варианты с двойной кабиной, различные специальные кузова для конкретных целей (для перевозки напитков и воды, самосвалы, цистерны). Существовали так же маршрутные трех- или шестиместные автомобили Route Van с огороженной стеклом задней частью салона, и «Elf Bus», который был доступен в двух моделях с 1960 года. Модель Elf Light Bus изначально производилась в кузове автобуса на длинной колесной базе и имеет сиденья на 21 пассажира (шасси BL171/271), а микроавтобус Elf Micro Bus занял место между моделями Route Van и Light Bus. Микроавтобус изначально имел кузов, аналогичный маршрутному автомобилю, но уже имел от 12 до 15 пассажирских мест. Шасси микроавтобуса TL121/151/21/251B. Автобусы Elf впоследствии стали отдельной моделью, известной как Isuzu Journey.

Второе поколение 

В августе 1967 года полностью обновлённый «Isuzu Light Elf» был добавлен к существующей линейке; это легкая версия грузовика была рассчитана на полезную нагрузку в 1,25 тонн. Он имел одиночные круглые фары и код шасси КА-серии. Производство началось с двигателем G150 объёмом 1471 куб.см, устанавливаемым на Isuzu Belletts, и выдающим 68 л. с. (50 кВт). Это были первые автомобили Elf второго поколения, среди которых появятся и тяжелые модели, и впоследствии сменят грузовики первого поколения.

В апреле 1968 года было представлено второе поколение Elf (серии TL21/TLD21). Также в это время производилась переходная модель «Elf Hi-Roof». В сентябре 1969 года грузоподъёмность «Light Elf» была повышена до 1,5 тонн и стал доступен более мощный 1,6 литровый двигатель G161AB мощностью 75 л. с. (55 кВт). В октябре 1970 года модель Elf 250 грузоподъемностью в 2-2,5 тонны получила обновленный ​​2,4 литровый дизельный двигатель. Появилась так же модель Elf 350, грузоподъёмностью 3,5 тонн. Так же производились модели с повышенным клиренсом, до 450 мм.

Третье поколение 

Производство третьего поколение Elf стартовало с июня 1975 года, производились модели Elf 150 и 250. Эти автомобили были прозваны «Тора-сан» после выхода фильма с известным японским актером Киёси Ацуми, на которого якобы похож автомобиль. С 1979 года появилась версия 2-х тонного Elf 250, с 3,3 литровым двигателем, получившая название «Elf 250 Super». Также появился «Elf 150 Super», получивший 2,4 литровый дизельный двигатель C240, который устанавливался на модели Elf 250. На 1978 год Isuzu был продан миллион автомобилей Elf. В январе 1980 года Elf был обновлен ​​в соответствии со стандартами выбросов Японии 1979 года, так же изменилась конструкция кабины, теперь появилась возможность откидывать её. Началось производство моделей с широкой кабиной Elf 250 Wide и 350 Wide, они получили шасси KT и KS, а это означает окончание производства второго поколения Elf 350. Ширина кабины составила 1910 мм, по сравнению с кабинами шириной 1690 мм, используемыми на шасси серий TL и KA.

В 1981 году произошел незначительный рестайлинг. Для третьего поколения Elf дизельные двигатели были модернизированы, стали более простыми в эксплуатации. Появился самый маленький, на тот момент, в мире дизельный двигатель 4BC2 с прямым впрыском, объёмом 3,3 литра. Этот двигатель, с 1982 года, заменил менее мощный 4BC1 который появился в 1979 году. В марте 1983 года дизельные двигатели были снова модернизированы согласно новым японским стандартам выбросов для коммерческих транспортных средств. В то время как третье поколение Elf было сменено в 1984 году, выпуск «Route Van» продолжался до начала 1990-х. Кузов изменился и стал более пригодным для такой версии автобуса; эти автомобили продавались как Isuzu Journey S и строился на базе Elf 150 (KAD51ZB).

Четвёртое поколение 

Грузовики Isuzu Elf четвертого поколения появились в июле 1984 года. Эти грузовики экспортировались в различные страны по всему миру, и кроме того, в некоторых странах, включая США, они собирались. Продавались как Chevrolet Tiltmaster и GMC Forward. Forward пришел на смену автомобилям L-серии, он оснащался турбодизельными рядными шестицилиндровыми двигателями мощностью 165 л. с. (123 кВт). Грузовики четвёртого поколения так же были известны как Isuzu N-Series. С 1986 года на американском рынке был доступен Forward с дизельным 8,4-литровым двигателем мощностью 220 л. с. (164 кВт).

В Японии это поколение было доступно только с дизельными двигателями 4JA1 с системой СНВТ, объёмом 2,5 литра, заменившими устаревшие двигатели серии C240, использовавшиеся ранее ​​в качестве стандартных двигателей Elf. В сентябре 1987 года была разработана новая версия полноприводого Elf 250, изначально доступного только с 110 сильным (81 кВт) двигателем 4BE1.

Эта модель также собиралась ​​в Китае, компанией BLAC (Beijing Light Automobile Corporation) с 1984 до 2002 годы. После 2002 года сборкой занимались YCACO (Guangzhou Isuzu). После реорганизации компании, с 2008 года автомобиль производился как Guangzhou Hino 300J (YC5040XXY), с некоторыми изменениями во внешнем виде.

Пятое поколение 

В июле 1993 года было представлено новое пятое поколение модели с измененным дизайном кабины. В 1998 году появилась модификация грузового автомобиля Elf CNG, функционирующая на газу. В 2004 году на автомобиле сменились фары, решетка радиатора, бампер.

OEM-соглашение с Nissan позволило продавать Elf как модели Nissan Atlas и Nissan Diesel Condor 20/30/35, и начиная с этого момента, они заменили Nissan Atlas Max, производившийся с 1996 по 2000 годы. Atlas Max имеет базу нового, облегчённого Elf 100 (июнь 1995 года), который был доступен с 2-литровым бензиновым или 2,5/2,7-литровыми дизельными двигателями.

В мае 2004 года, после нескольких незначительных изменений, изменилась головная оптика. В это время ещё одно OEM-соглашение позволило продавать грузовик как Mazda Titan.

В Малайзии, грузовик производится компанией Heavy Industries Corporation of Malaysia (Isuzu HICOM Malaysia) под названием HICOM Perkasa, однако на кузове имеются шильдики Isuzu N-Series.

Шестое поколение 
С декабря 2006 года началось производство автомобилей High Cab и Wide Cab шестого поколения Isuzu Elf, а с февраля 2007 года и модели Regular Cab. На автомобиле сменилось оснащение и кабина.

Название серий 

На японском и некоторых других рынках, таких как Мексика и Индонезия, грузовик продается как Elf, однако для большинства экспортных рынков он известен как Isuzu N-series. Вторая буква обозначает: Н и К используются для стандартных моделей, М для моделей с высокой кабиной, и P, Q и R для моделей с широкой кабиной. Третья буква обозначает привод: R означает задний привод, а S означает полный привод. Последующие две цифры говорят о марке мотора:

 54 - 4JA1
 55 - 4JB1
 56 - 4BA1
57 - 4BC2
58 - 4BE1

59 - 4BD1
61 - 4BG1
63 - 4BE2
66 - 4HF1
69 - 4JG2

70 - 4HE1
71 - 4HG1
72 - 4HL1
75 - 4HK1
72 - 4HJ1, 4HF1 CNG

81 - 4HL1, 4HF1 CNG
82 - 4HV1 CNG
85 - 4JJ1-TCS (новый двигатель 2999см3 150л.с.)

Маркировка говорит о типе привода, ширине кабины, двигателе. Период выпуска не отражает.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Isuzu elf karoseri adiputro .
 Isuzu Elf Homepage.
 Isuzu Motors Australia.
 Isuzu Motors de Mexico.
 Isuzu USA.

Elf
Бескапотные грузовики